Даркон:
 Даркон — библейский ветхозаветный персонаж из народа нефинеев ().
 Дарко́н — ивритское название израильского паспорта.
 «» — американский документальный фильм 2006 года.